Bangī kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Bangī (distrikt), Takhar,

Iran 

 Bankīn, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar